Дейвид Бел може да се отнася за:

 Дейвид Бел, (1915-1959), уелски артист и писател
 Дейвид Бел, (р. 1954), американски композитор
 Дейвид Бел, (р. 1947), английски философ
 Дейвид Бел, (р. 1984), ирландски футболист
 Дейвид Бел, (р. 1985), ирландски футболист